Jméno a příjmení Jaroslav Drobný nosí více osobností:

 Jaroslav Drobný (fotbalista) – český fotbalový brankář (* 1979)
 Jaroslav Drobný (tenista) – český tenista a hokejista, v letech 1949–1960 egyptská, od r. 1960 anglická státní příslušnost (1921–2001)

Související články 

 Drobný